Dague peut désigner :
 Une dague est une arme blanche.
 Le Dague est un bateau.

Personnalités 
 Françoise Dague est une personnalité du monde associatif occitan.
 Jean-Claude Dague est un écrivain, scénariste, producteur et réalisateur français.

Films 
 La Dague, film d'aventures de Vladimir Venguerov et Mikhail Schweitzer sorti en 1954.
 La Dague, téléfilm de  sorti en 1973 (Belarusfilm)

En typographie 
En typographie, la dague est un symbole en forme de croix (†) appelé aussi obèle.